Sękowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Sękowo, village du powiat de Nowy Tomyśl, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sękowo, village du powiat de Szamotuły, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sękowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Sękowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie